CNM, IATA-code voor Cavern City Air Terminal, Carlsbad, New Mexico, VS
 CNM, zendercode voor Cheltenham Spa railway station in Cheltenham, VK
 cnm, ISO 639-3-code voor de taal Chuj
 Central New Mexico Community College, in Albuquerque, New Mexico, VS
 Centronuclear myopathy, een aangeboren spieraandoening
 Certified nurse midwife, een Amerikaanse medische certificering
 Chetna Natya Manch, de "culturele groep" van de Communistische Partij van India (maoïst)
 CNM, Consejo Nacional de la Magistratura (Peru).